New York Islanders je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí v Elmontu v New Yorku. Do NHL vstoupil v ročníku 1972/73 a hraje v Metropolitní divizi v rámci Východní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale UBS Arena s kapacitou 17 113 diváků.    Klubové barvy jsou modrá, oranžová a bílá.

Úspěchy 

 Vítěz Stanley Cupu (4×)
 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83
 Vítěz konference Prince z Walesu (východní konference) (3×)
 1981/82, 1982/83, 1983/84
 Vítěz Patrickovy divize (6×)
 1977/78, 1978/79, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1987/88

Individuální trofeje 

Zdroj:

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část 
Zdroj na NHL.com

Češi a Slováci v New York Islanders

Umístění v jednotlivých sezonách

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 New York Islanders na eliteprospects.com
 Oficiální stránky 

 
Americké kluby ledního hokeje
Americké kluby NHL
Kluby ledního hokeje založené v roce 1972
Sport v New Yorku